Stripped má více významů:

Alba
 Stripped (Christina Aguilera)
 Stripped (Escape With Romeo)
 Stripped (The Rolling Stones)

Singly
 Stripped (Luke Cage)
 Stripped (Depeche Mode)
 Stripped (Moni B.)
 Stripped (Napsugar)
 Stripped (Pastis & Buenri)
 Stripped (Pyroclastix)
 Stripped (Rammstein)

jiné
 Stripped Inc. – hudební interpret
 Stripped Recordings – hudební label